Виктор Федорченко:
 Федорченко, Виктор Ильич (род. 1961) — советский и казахстанский хоккеист, тренер ХК «Енбек».
 Федорченко, Виктор Михайлович (род. 1948) — украинский политический деятель, председатель Сумского областного совета.